Halfon ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Halfon (* 1971), guatemaltekischer Schriftsteller
 Eyal Halfon (* 1956), israelischer Autor und Filmregisseur
 Lianne Halfon (* 1953), US-amerikanische Filmproduzentin